Il doppio  del Keio Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Yang Tsung-hua e Yi Chu-huan erano i detentori del titolo del 2009.

Prakash Amritraj e Philipp Oswald hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (quarti di finale)

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)
  Brydan Klein /  Dane Propoggia (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Keio Challenger 2012